«Алишер Навои» — советский чёрно-белый фильм режиссёра Камиля Ярматова о жизни среднеазиатского поэта и государственного деятеля XV века Алишера Навои.

Сюжет 
Принц Хусейн Байкара, наследник раздробленной империи Тимура и поэт Алишер Навои дружны со студенческой скамьи. После восхождения на трон, Алишер помогает султану Хусейну в управлении государством «как Аристотель Александру Македонскому». После периода успешных войн, наступает затишье. Навои становится учителем внуку Хусейна.

Вскоре, однако, вторгается с войной родственник султана, принц Ядгар, разрушая плотину и лишая крестьян воды. Перед битвой визирь Маджаведдин совершает предательство, но благодаря тактике боя, придуманной Алишером, сражение выиграно, а Хусейн, настигнув Ядгара, дарует ему жизнь. Вскоре Ядгар захватывает Гератский замок. Хусейн не решается выставить армию, следуя совету визиря. Алишер сам тайно направляется внутрь замка с помощью преданных учеников каменотёса Джелаледдина, Мансура (сына визиря) и повара Абуль-Малика. Там они связывают Ядгара и собираются отвести его к султану, чтобы тот выдал ему имя предателя-визиря. Ядгар говорит Мансуру, что его отца ждёт виселица, и тот убивает его, таким образом сохраняя тайну. Алишер берёт на себя ответственность за казнь Ядгара и приносит его голову Хусейну. Султан назначает Алишера главным эмиром, а Мансура сборщиком податей Герата.

Крестьяне и ремесленники перестают платить подати в Герате и, вооружившись, закрываются в городе. Хусейн решает брать город силой, но вместо этого отправляет Алишера в крепость «ради справедливости». Алишера впускают в город, и народ говорит о несправедливости, которую он испытывает при распределении воды, идущей в первую очередь бекам. Мансура называют виновным и казнят. Город сдаётся. Но беки требуют от Хусейна удалить Алишера. Для выполнения просьбы в подарок султану приводят девушку Гюли. Алишер признаётся Хусейну в любви к Гюли и просит отпустить её с ним. В пути Гюли умирает от яда, полученного от визиря.

Алишер живёт в одиночестве и к старости возвращается во Двор. Визирь обманом убивает внука Хусейна. Алишер и Хусейн встречаются и расстаются навсегда.

В ролях 
 Алишер Навои — Разак Хамраев
 Хусейн Байкара — Асат Исматов
 Маджаведдин — Абид Джалилов
 Гюли — Тамара Назарова
 принц Ядгар — Садат Талипов
 Абуль-Малик — Рахим Пармухаммедов
 Мансур — С. Юнусов
 Джелаледдин — Л. Назруллаев

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948)

Фильмы СССР 1947 года
Фильмы Камиля Ярматова
Фильмы по сценариям Алексея Спешнева
Фильмы Ташкентской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XV веке
Фильмы о поэтах
Фильмы о философах